XXXII Европско првенство у атлетици у дворани 2013. одржано је у Гетеборгу, Шведска, од 1. до 3. марта 2013. у организацији Европске атлетске асоцијације ЕАА.

Гетеборг је именован за домаћина првенства 15. октобра 2007. на крају Конгреса Европске Атлетске асоцијације (ЕАА), одржаном на Малти. Конкуренти су били Париз и Даблин. Ово је трећи пут да се првенство оджава у Гетеборгу у спортској дворани Скандинавијум, капацитета 12.000 места. У овој дворани одржана се и Европска првенства у атлетици и 1973. и 1984.

Најуспешни на овом првенству били су представници Русија који су освојили укупно 14 медаља од којих су 4 биле златне, 7 сребрне и 3 бронзане. Најзначајнији резултат поставила је женска штафета 4 х 400 метара које је поставила нови рекорд европских првенстава у дворани.

Земљe учеснице 
Учествовало је 578 атлетичара из 47 земаља учесница., који су се такмичили у 26 дисциплина (13 мушких и 13 женских).

  Албанија (3)
  Андора (1)
  Јерменија (2)
  Аустрија (5)
  Азербејџан (2)
  Белорусија (12)
  Белгија (13)
  Босна и Херцеговина (2)
  Бугарска (13)
  Хрватска (8)
  Кипар (4)
  Чешка (21)
  Данска (6)
  Естонија (7)
  Финска (11)
  Француска (32)

  Грузија (3)
  Немачка (28)
  Гибралтар (2)
  Уједињено Краљевство (29)
  Грчка (12)
  Мађарска (7)
  Исланд (2)
  Ирска (11)
  Израел (2)
  Италија (44)
  Летонија (10)
  Литванија (4)
  Македонија (1)
  Малта (1)
  Молдавија (1)
  Монако (1)

  Холандија (13)
  Норвешка (10)
  Пољска (21)
  Португалија (13)
  Румунија (18)
  Русија (48)
  Сан Марино (1)
  Србија (4)
  Словачка (11)
  Словенија (7)
  Шпанија (27)
  Шведска (40) (Домаћин)
  Швајцарска (6)
  Турска (15)
  Украјина (38)

Календар такмичења 

|}

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушки

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности на Европском првенству 2013. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Прволасирани је добијао 8 бодова, други 7, а последњи осми 1 бод.

Рекорди 
У току Европског првенства 2013. постигнуто је више разних рекорда од којих су најзначајнији:1 рекорд европских првенстава у дворани, 29 националних рекорда и 82 лична рекорда, као и више светских, европских и личних најбољих резултата сезоне.

Рекорди европских првенстава у дворани (1)

Национални рекорди постигнути на ЕП 2013. (29) 
Ово је списак свих националних рекорда постигнутих на овом првенству поређаних по датиму постизања и према распореду дисциплина на програму тог дана.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2013. сајт ЕАА
 Званични сајт првенства
 ЕП 2013. на сајту ЕАА 
 Стартна листа у мушким дисциплинама на сајту ЕАА
 Стартна листа у женским дисциплинама на сајту ЕАА

 
Европско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у Шведској
Атлетика у 2013.